Tenisový turnaj ATP ATP Studena Croatia Open Umag 2008 se konal ve dnech 14.–20. července v chorvatském Umagu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 326,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

ATP Tour 2008
Croatia Open Umag